Натуральне число 1230
 1230 рік до нашої ери
 1230 рік нашої ери